

Geografia 
 Kush – regione o regno dell'antica Nubia, tra il sud dell'Egitto moderno e la parte settentrionale del Sudan
 Hindu Kush – catena montuosa dell'Afghanistan

Persone 
 Eric Kush – giocatore statunitense di football americano
 Karla Kush – attrice pornografica statunitense
 Vladimir Kush – pittore e scultore surrealista russo

Musica 
 Kush – singolo del rapper statunitense Dr. Dre
 The Kush – album del rapper statunitense Havoc

Botanica 
Kush – varietà della cannabis indica

Altro 
 Kush Games – azienda statunitense produttrice di videogiochi
 Re di Kush – titolo dato ai sovrani che ressero il regno di Kush
 Terremoto dell'Hindu Kush del 2002 – sisma che colpì l'Hindu Kush nel 2002